Polystemma kan syfta på:

 Polystemma (djur) – ett släkte slemmaskar
 Polystemma (växter) – ett släkte växter